АГТУ — многозначная аббревиатура:
 Алтайский государственный технический университет (АлтГТУ)
 Архангельский государственный технический университет (АГТУ)
 Астраханский государственный технический университет (АГТУ)